Nordiska mästerskapet 1952–1955 var den sjätte upplagan av Nordiska mästerskapet. Fyra nordiska länder, Danmark, Finland, Norge och Sverige deltog. Turneringen startade 22 juni 1952 och avslutades 16 oktober 1955.

Tabell

Matcher

1952

1953

1954

1955

Externa länkar
Nordiska mästerskapet 1952-1955 på rsssf.com

Fotbollsåret 1952
Fotbollsåret 1953
Fotbollsåret 1954
Fotbollsåret 1955
Fotboll i Sverige
Fotboll i Norge
Fotboll i Danmark
Fotboll i Finland